Тайский солнечный календарь — официальный и наиболее распространённый календарь в Таиланде. Он был введён Чулалонгкорном в 1888 году, заменив тайский лунный календарь.

Летосчисление ведется по буддистской эре (), которая началась 11 марта 543 года до н. э.

Новый год 
До 1912 года новый год начинался 11 марта.

В 1912 году начало года приняли отсчитывать с 1 апреля. Таким образом 2454 год длился 356 дней, с 11 апреля 1911 года по 31 марта 1912 года.

6 сентября 1940 года приняли решение, что 1 января 1941 года будет началом 2484 года по тайскому календарю. Таким образом 2483 год длился только 9 месяцев

Соответствие между григорианским и тайским календарём 
Для дат после наступления 1941 (2484 по тайскому летосчислению) года перевод из григорианского календаря в тайский производится прибавлением 543.

Для дат до 1941 необходимо прибавить 542, если дата приходится на период с января по март, и 543, если на период с апреля по декабрь.

 год по григорианскому календарю соответствует  году буддийской эры.

12 месяцев

7 дней

См. также 
 Праздники Таиланда
 Буддийский календарь
 Цвета дней недели в Таиланде

Примечания

Ссылки 
 DateConverter — Перевод дат между тайским и григорианским календарями

Солнечные календари
Культура Таиланда